Raubach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Raubach, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Raubach (Oberzent), Stadtteil von Oberzent im Odenwaldkreis, Hessen

Gewässer:
 Raubach (Elz), linker Zufluss der Elz (zum Oberrhein) vor Schrahöfe, Stadtteil Prechtal, Gemeinde Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Raubach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Neckar bei Neckarmühlbach) in Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Raubach (Rothseegraben), rechter Zufluss des Rothseegrabens (zur Barget) in Sulzfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Raubach oder eher Rauhbach (Wildbach), linker Zufluss des Wildbachs (zum Main) bei Antoniusmühle, Stadt Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rauhbach